Sirianos - povo indígena brasileiro

Pessoas 

 Siriano (duque) - duque romano do 
 Siriano de Alexandria - neoplatônico alexandrino do 
 Siriano (doutor) - doutro bizantino do 
 Siriano (gramático) - gramático bizantino do 
 Siriano de Atenas - filósofo bizantino do